Miejscowości w USA:
 Vaughn – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Cascade
 Vaughn – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Guadalupe
 Vaughn – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce